Луи-Бенин де Бофремон (; 1685 — 18 июля 1755), маркиз де Листене и Клерво — французский генерал, участник войн за испанское и польское наследство.

Биография 
Младший сын Пьера II де Бофремона, маркиза де Листене и Клерво, и Мари де Барр.

Маркиз де Бофремон, де Мирбо, де Марне, затем де Листене и Клерво, сеньор герцогства Пон-де-Во, виконт де Сален и де Мариньи, сеньор и барон двадцати других сеньориальных земель. Великий бальи Аваля и почетный дворянин Дольского парламента.

Поступил на военную службу в 1701 году мушкетером. В 1702 году участвовал в разгроме голландцев под Нимвегеном. 9 мая 1703 назначен капитаном драгунского полка Листенуа, с которым присоединился к Баварской армии. Получил легкое ранение в бою при Мундеркингене, участвовал в первом Гохштедтском сражении, взятии Кемптена и Аугсбурга. В 1704 году участвовал во втором Гохштедтском сражении, в войсках маршала Марсена, а в 1705 году воевал в Мозельской армии маршала Виллара.

7 февраля 1706 произведен в прапорщики роты бургундских жандармов, с рангом кампмейстера кавалерии. 18 апреля стал младшим лейтенантом бургундских жандармов, и в том же году участвовал в битве при Рамийи. В 1707 году служил во Фландрской армии, перешедшей к обороне. Сражался в битве при Ауденарде в 1708 и битве при Мальплаке в 1709 году.

В 1710 году воевал во Фландрской армии; после гибели старшего брата 1 ноября получил под командование драгунский полк своего имени и великий бальяж Аваля.

14 февраля 1711 был пожалован в рыцари испанского ордена Золотого руна; отказался от должности младшего лейтенанта бургундских жандармов и в 1711—1712 продолжил службу во Фландрской армии в качестве командира своего полка. 12 июля 1712 отличился в бою при Арлё, где маршал Виллар разгромил противника, которого затем гнал до стен Дуэ. В этом деле под маркизом была убита лошадь. В составе обсервационного корпуса прикрывал осады Кенуа и Дуэ.

В 1715 году пожалован в рыцари военного ордена Святого Людовика за отличия в битве при Мальплаке. 1 февраля 1719 произведен в бригадиры. В декабре 1730 передал полк своему сыну, сохранив командование ротой, которую возглавлял при осаде Келя.

20 февраля 1734 произведен в лагерные маршалы, отказался от командования ротой, и 1 апреля получил назначение в Рейнскую армию. Несколько раз участвовал в атаках во время осады Филиппсбурга. 1 мая 1735 снова определен в Рейнскую армию, бездействовавшую до подписания мира в октябре того года.

1 марта 1738 произведен в генерал-лейтенанты, после чего вышел в отставку.

Продолжал тяжбу за наследство Филиппа-Эжена де Горрево, герцога де Пон-де-Во, начатую в 1681 году его дедом Шарлем-Луи де Бофремоном. В 1712 году Парижский парламент решил спор в пользу маркиза, вступившего во владение богатым наследством дома де Горрево, восходившим к умершему в 1527 году Лорану де Горрево.

Семья 
Жена (5.03.1712): принцесса Элен де Куртене (7.04.1689—29.06.1768), дочь принца Луи-Шарля де Куртене, графа де Сези, и Элен де Безансон. После смерти брата, принца Шарля-Роже де Куртене, стала последней представительницей и наследницей владений и титулов дома де Куртене, младшей ветви династии Капетингов.

Дети:

 Принц Луи де Бофремон (1712—1769). Жена (1735): Мари-Сюзанна-Симона-Фердинанда де Тенарр, дочь Анри-Фердинанда де Тенарра, маркиза де Монмен, генерал-лейтенанта армий короля, и Анны-Жозефы-Фердинанды де Граммон, дамы де Фоконье
 Принц Шарль-Роже де Бофремон-Листене (14.10.1713—1795), лагерный маршал
 Принц Жозеф де Бофремон-Листене (1714—1781), вице-адмирал Франции. Жена (1762): Луиза-Бенин де Бофремон, дочь Луи де Бофремона и Мари-Сюзанны-Симоны-Фердинанды де Тенарр
 Пьер де Бофремон (1717 — после 1747), маркиз де Клерво. Прапорщик бургундских жандармов (1734), бригадир драгун (1747)

Литература 
 
 Courcelle J.-B.-P., de. Dictionnaire historique et biographique des généraux Francais depuis le onzième siècle jusqu'en 1820. T. I. — P., 1820, pp. 392–393
 Dunod de Charnage F. I. Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois Carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne, et des comtes de Bourgogne, Montbéliard et Neufchatel (Histoire des Séquanois et de la province séquanoise: des Bourguignons). T. II. — Dijon: De Fay, 1737, pp. 512—513 
  , p. 472
 Mazas A., Anne T. Histoire de l'ordre royal et Militaire de Saint-Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830. T. I., 2e éd. — P.: Firmin Didot frères, fils et Cie; E. Dentu, 1860, p. 261
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. V — P.: Claude Herissant, 1762, pp. 221—222

Ссылки 
 

генералы Франции XVIII века
Участники войны за испанское наследство
Участники Войны за польское наследство
Луи-Бенин де
Генерал-лейтенанты (Франция)